Рожнівка — назви населених пунктів.

Україна 
 Рожнівка — село в Ічнянському районі Чернігівської області.

Росія 
 Рожнівка — селище у Новохоперському районі Воронезької області.
 Рожнівка — хутір у Медвенському районі Курської області.
  — хутір в Одинцовському районі Московської області.
 Рожнівка — селище у Тутаєвському районі Ярославської області.